Зруб може означати:

Зруб — дія за значенням зрубати.
Зруб — місце, по якому було зрубано або розрубано дерево.
Зруб — місце, де був вирубаний ліс.
 Зруб (по́руб, вирубка) — ділянка, де було повністю вирубано ліс.
 Зруб — спосіб зведення стін будинків або споруд із колод чи брусів, які укладають горизонтальними рядами, а в кутах і місцях перетинання з'єднують врубками. 

Села:
 Зруб — Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Зруб — Чернігівська область, Ніжинський район

Природоохоронна територія
 Зруб — заповідне урочище, Чернівецька область

Примітки

Див. також 
 Зруб-Комарівський